Summerauer Bahn ist der Name folgender Bahnstrecken:

 Bahnstrecke Linz–Gaisbach-Wartberg
 Bahnstrecke St. Valentin–České Budějovice im Abschnitt Gaisbach-Wartberg–Summerau